Mogul steht für:

 Mogul oder Großmogul, Herrscher in Indien, siehe Mogulreich
 Mogul (Lokomotive), Typbezeichnung für Dampflokomotiven mit Achsfolge 1’C
 Mogul (Ballon), ehemalige Baureihe von US-Spionageballons nach dem Zweiten Weltkrieg
 Mogul, ehemalige US-amerikanische Taxi-Marke, siehe Commonwealth Motors Corporation #Mogul-Taxis

Ort:
 Mogul (Nevada), CDP im Washoe County, USA

Siehe auch:
 Mogultechnik (Gussverfahren für Gummibonbons)
 Medienmogul (Medienunternehmer)

 Mogulistan („Land der Mongolen“)
 Moghulen (Begriffsklärung)